В Соединённых Штатах Америки насчитывается три округа с названием Рок ():
 Рок — округ в штате Винсконсин.
 Рок — округ в штате Миннесота.
 Рок — округ в штате Небраска.